Роґужка (, ) — село в Польщі, у гміні Строне-Шльонські Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства.

У 1975-1998 роках село належало до Валбжиського воєводства.

Примітки 

Села Клодзького повіту